Състезанията по шорттрек на зимните олимпийски игри през 2014 г. се провеждат в Зимния дворец на спорта „Айсберг“, Сочи.

Програма 
Разписание на 8-те дисциплини. 

Часовете са в местно време (UTC+4).

Класиране по медали

Резултати

1500 м. мъже

500 м. жени

1500 м. жени

1000 м. мъже

3000 м. щафета жени

1000 м. жени

500 м. мъже

5000 м. щафета мъже

Източници 

Шорттрек
Зимни олимпийски игри 2014